Caradrina kaolina är en fjärilsart som beskrevs av Felix Bryk 1948. Caradrina kaolina ingår i släktet Caradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
kaolina